Tirpitz je za Drugoga svjetskog rata bio bojni brod njemačke Kriegsmarine. Pripadao je Bismarck-Klasi i dobio je ime po državnom tajniku i admiralu Alfredu od Tirpitza. Zbog manjih nadogradnja i poboljšanja imao je veću tonažu od sestrinskoga broda Bismarck i bio je slijedom toga najveći bojni brod proizveden u Europi. 

Tirpitz je poduzela samo malo operacija. Najveći dio njezine službe je provela u norveškim fjordima. Zbog njezine prisutnosti je prijetila i ometala konvoje od saveznika koji su bili na putu za Murmansk. Isto je trebala pomoći zaštititi taj dio Europe od jedne moguće savezničke invazije. Međutim nikada nije došlo do aktivne borbe s neprijateljskim brodovima; jedina služba u kojoj je Tirpitz koristila svoje glavno oružje je bila operacija "Sizillien", u rujnu 1943 gdje je napala jednu norvešku radio- i meteorološku stanicu.

Na njezinom vezu je Tirpitz bila više puta iz zraka napadnuta. 15. rujna 1944 je bila tako jako oštećena, da više nije mogla biti upotrebljena u vojnim operacijama i onda je služila kao plutajuća tvrđava jugoistočno od otoka Tromsøya. Na tom je mjestu Tirpitz,12. Studenoga 1945, bila napadnuta od Royal Air Forcea i tim napadom prevrnuta i 1945 od Engleza rastavljena u metal.